Името Стамболово носят четири български села:

 Стамболово (Област Велико Търново)
 Стамболово (Област Русе)
 Стамболово (Софийска област)
 Стамболово (Област Хасково)